The Fugitive steht für:

 The Fugitive (1910), ein US-amerikanischer Stummfilm von D.W. Griffith
 The Fugitive, Originaltitel von Befehl des Gewissens aus dem Jahr 1947
 The Fugitive, Originaltitel von Auf der Flucht (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1963–1967)
 The Fugitive (Album), Musikalbum von Tony Banks (1983)
 The Fugitive, Originaltitel von Auf der Flucht (1993), US-amerikanischer Film von Andrew Davis
 The Fugitive (2020), US-amerikanische Webserie, die beim Video-on-Demand-Anbieter Quibi erstausgestrahlt wurde